Зомпантле има више значења:

 Зомпантле (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зомпантле (Асунсион Какалотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику